Tomba může být:

Alberto Tomba – italský lyžař, trojnásobný olympijský vítěz
Tomba records – brazilské hudební vydavatelství
Tomba! – videohra vydaná na PlayStation